Potamidae är en familj av kräftdjur. Potamidae ingår i överfamiljen Potamoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Potamidae 11 arter. 

Potamidae är enda familjen i överfamiljen Potamoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Potamidae